Шесть кораблей Королевского флота, назывались HMS Orion, в честь героя античной мифологии Ориона. Седьмой проектировался, но не строился.

 HMS Orion (1787) — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга. Спущен на воду в 1787, отправлен на слом в 1814.
 HMS Orion (1854) — 80-пушечный винтовой корабль второго ранга; спущен на воду в 1854, отправлен на слом в 1867.
 HMS Orion (1879) — бронированный корвет, построенный для Оттоманского флота, но закупленный Королевским флотом в 1878; спущен на воду в 1879. Перестроен в плавучую казарму и переименован HMS Orontes в 1909, продан в 1913.
 HMS Orion планировался как броненосный крейсер. Спроектирован в 1904, не строился.
 HMS Orion (1910) — линкор типа Orion; спущен на воду в 1910, продан в 1922.
 HMS Orion (85) — лёгкий крейсер типа Leander; спущен на воду в 1932, продан в 1949.
 HMS Orion (1940) — Французская подводная лодка, захвачена в 1940, в отстое до 1943, затем отправлена на слом.

См. также 
 HMAS Orion — подводная лодка типа Oberon австралийского флота; спущена на воду в 1974, выведена из состава флота, в отстой в 1996.
 HMS Orion (A201) — корабль электронной разведки шведского флота, эксплуатируется под эгидой Swedish National Defence Radio Establishment.